Premià è il nome di alcuni comuni spagnoli:
Premià de Dalt – provincia di Barcellona
Premià de Mar – provincia di Barcellona